Европска првенства у рвању су такмичења између рвача са европскок континента, које се одржава сваке године у априлу или мају.

Прво незванично Европско првенство одржано је 1898. године и до последњег које је одржано 1914. било их је укупно 12. Званична првенства се одржавају од 1911. године. Прво је одржано у Будимпешта.

До 1929 првенства су се одржавала само за грчко-римски стил, када је уведено и првенство у слободном стилу, а 1988. су се први пут укључиле и жене. Женска првенства се од 1996. одржавају сваке године.

Од 2005. првенства у грчко-римском стилу, слободном стилу и женска такмичења редовно се одржавају у исто време и на истом локалитету, што до тада није био случај.

Број дисциплина се мењао од првенства до првенства од 4 до 10 дисциплина, да би од 2002. и даље задржало на 7 у све три категорије.

Европска првенства

Спољашње везе 
 званични сајт ФИЛА